Clarion (empresa) - empresa produtora de acessórios automotivos
 Jacques Clarion - médico e botânico francês